Philippe Bergeron peut désigner :
 Philippe Bergeron (1959-), un acteur québécois ;
 Philippe Bergeron, un guitariste québécois.